Liebert:
Clement Liebert
Kathy Liebert
Ottmar Liebert